Ногалитос има више значења:

 Ногалитос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ногалитос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ногалитос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику